Mód (z lat. modus, resp. modvs – míra, způsob, takt, rytmus) je technický termín, který označuje nějaký režim.

 modus operandi – způsob práce
 modus vivendi – způsob života
 modus diskrétní náhodné veličiny – termín z oblasti statistiky
 modus – hudební termín
 grafický mód – režim zobrazení za pomoci grafických funkcí počítače
 textový mód – režim zobrazení za pomoci textových funkcí počítače
 herní mód – způsob počítačové hry

Související články 
 Mod (rozcestník)